Miejscowości w USA:
 Ridgefield – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Ridgefield – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Ridgefield – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clark
Gminy w USA:
 Ridgefield (ang. Ridgefield Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Ridgefield (ang. Ridgefield Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Huron